Název Mladoňovský potok má více vodních toků:

 Mladoňovský potok (přítok Bielé vody) – levostranný přítok Bielé vody na Slovensku v okrese Púchov
 Mladoňovský potok (přítok Malše) – pravostranný přítok Malše v okrese Český Krumlov
 Mladoňovský potok (přítok Oskavy) – pravostranný přítok Oskavy v okrese Šumperk